KLD steht für:
 Kongres Liberalno-Demokratyczny, polnische Partei
 in der Germanistik für das Sammelwerk Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts von Carl von Kraus, kurz "Kraus Lieder Dichter"
 Kullback-Leibler-Divergenz in der Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Kreisliga Damen im deutschen Sportligensystem
 Militärflugplatz Migalowo (IATA-Code), russischer Militärflugplatz

kld steht für:
 Gamilaraay (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Gamilaraay in New South Wales und im südlichen Queensland, eine der Pama-Nyunga-Sprachen

Abkürzung